Филип I Француски (23. мај 1052 — 29. јул 1108) је био француски краљ (1060—1108) из династије Капет.

Биографија 
Крунисан је кад је имао 7 година, а његова мајка Ана Кијевска је била регент све док није напунио 14 година. Ана Кијевска је била прва краљица, која је владала као регент. Први брак му је био са Бертом Холандском. Из тога брака је будући краљ Луј VI.

Оставио је прву жену и оженио се Бертрадом Монфор, женом грофа Анжуа. Због тога је екскомунициран 1094. најпре од бискупа Лиона а касније папа Урбан II га екскомуницира на сабору у Клермону новембра 1095. године. Неколико пута су поништавали екскомуникацију, кад би краљ обећао да ће се вратити првој жени. Међутим краљ је више пута понављао игру и враћао се другој жени, па би био поново екскомунициран. После 1104. више га нису екскомуницирали.

Велики део своје власти утрошио је на смиривање побуна племства. Проводио су скитачки живот селећи се са својом пратњом с једног поседа на други трошећи ту скупљене намирнице. Па и његова забава, као што је лов, била је више средство за прибављање хране за себе и своју пратњу. Да би повећао своје приходе, није се устручавао ни од врло ниских средстава и није презао од најобичнијих разбојништава, па је једном опљачкао и италијанске трговце који су прелазили преко краљевског домена. Прилике у којима је живео и делао утисле су на њега печат свадљивости, ситног отимања и цицијашења. За време његове владавине почиње, додуше полако, да расте краљева моћ, пошто је маневрисањем против својих моћних суседа умео да ојача краљевски домен и да сачува интегритет домена од племићких насртаја.

Филип I такође је још био краљ ситних размера, али је он умео да донекле прошири и заокружи краљевски домен 1082. заузимајући Вексин, а 1100. Бурж. За његовог краљевања запажају се извесне промене које су одредиле даљи развитак краљевске власти у Француској. Током 1077. успоставља мир са Вилијамом Освајачом, који одустаје од освајања Бретање, али није то све. На првом месту је био пораст градова који је почео у XI веку и у вези с тим комунални покрет, почетак борбе између градова и њихових велможа. Филип I, у чије је време дошло до првих градских устанака, није схватао значај тог покрета и у младим градским комунама гледао је само средство за извлачење непосредне користи. И његови наследници у борби градова с њиховим велможама нису одмах заузели одређен и чврст став. Они су час подржавали градове у њиховој борби за комуналне повеље, а час помагали велможама да униште самосталност градова добијајући од једне и друге стране одговарајућу награду.

Током Филипове власти сазван је Први крсташки рат. Филип га није у почетку подржавао јер се налазио у сукобу са папом Урбаном II. Папа му и иначе не би допустио да учествује у крсташком рату, јер је био екскомунициран. Филипов брат Иго од Вермандоа је био значајан учесник Првог крсташког рата.

Умро је 29. јула 1108. и сахрањен је у манастиру Сен Бенуа на Лоари, а не у Сен Денису, где су сахрањени сви краљеви Капет династије.

Наслеђује га син Луј VI.

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Династија Капета
Рођени 1052.
Умрли 1108.
Француски краљеви
Владари у Европи у XI веку